Сесиль Тормей (; родилась 8 октября 1876 — умерла 2 апреля 1937) — венгерская писательница, интеллектуал, правый политический деятель, феминистка, литературный переводчик и социальный теоретик. Она была номинирована на Нобелевскую премию по литературе дважды, в 1936 и 1937 годах, пятью разными номинантами.

Биография 
Сесиль Тормей имела немецкие корни. Её прадед по материнской линии, Йожеф Шпигель, был строительным подрядчиком, помогал Иштвану Сечени построить Цепной мост. Её дедушка по отцу Кароль Кренмюллер (Тормей) участвовал в революции 1848-49 годов в звании майора армии. В конце XIX века семья Тормей стала считаться дворянами. Её отец Бела Тормай был экспертом по сельскому хозяйству, членом Венгерской академии наук и государственным секретарём. Ее матерью была Гермин Баркассы.

Сесиль Тормей была студенткой, изучала литературные произведения на немецком, итальянском, французском и латинском языках. Она перевела произведение «Маленькие Цветы» Франциска Ассизского на венгерский язык. В 1919 году начала выражать свои политические взгляды и выступила против режима Бела Куна. Она опубликовала книгу («Дневник вне закона» (Bujdosó könyv, 1925, буквально «Запрещенная книга») о событиях революции 1918—1919 годов, протестуя против последующего коммунистического правительства и сожалея о разделе Королевства Венгрия. Сесиль Тормей была большим поклонником Бенито Муссолини. В 1932 году, в десятую годовщину похода на Рим, она повстречалась с дуче, представив ему добрые пожелания на итальянском языке от своей Венгерской женской лиги.

Получила известность, написав два романа («Люди скал» (Emberek a kövek között), 1911; «Старый дом» (A Régi ház), 1914) и пять рассказов. Её самая известная работа «Дневник преступника» — это рассказ из первых рук о терроре, совершенном коммунистами во время недолгого существования Венгерской советской республики в 1919 году. Сесиль Тормей дважды была номинирована на Нобелевскую премию по литературе: в 1936 году и в 1937 году.

Примечания

Ссылки 
 An outlaw’s diary (1923)
 Budapest wants to name a street after the antisemitic writer (in German, citates from Tormay in English)
 Jewish federation asks Budapest mayor to withdraw renaming of street after alleged anti-Semite

Писатели Венгрии
Писательницы Венгрии
Деятели феминизма Венгрии
Фашисты Венгрии
Лауреаты премии «Корона Корвина»